Карабах — географічна область на Південному Кавказі.
 Карабах — назва до 1945 року селища Бондаренкове, Автономна Республіка Крим, Україна.
 «Карабах» — азербайджанський футбольний клуб з Агдама, заснований 1951 року.